Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Wądolny – rzymskokatolicki duchowny
 Mieczysław Wądolny – polski wojskowy, żołnierz podziemia